Hier tekst zonder opmaak invoegen
Hell and High Water (ER), een aflevering van ER
Hell and High Water (film), een film uit 1954 
Hell and High Water (Allman Brothers), een lied van The Allman Brothers Band
Hell and High Water (boek), een boek uit 2006 van Joseph J. Romm
Hell and High Water (Major Lazer)